Frégate est le nom de plusieurs îles :
L'île Frégate dépendant de la France et située près de Saint-Barthélemy ;
L'île Frégate dépendant de Maurice et située près de Rodrigues ;
L'Île de Frégate dépendant des Seychelles.

Voir également :